Идатту:

 Идатту I — царь древнего Элама из династии Симашки, правивший приблизительно в 1970 — 1945 годах до н. э.
 Идатту II — царь древнего Элама из династии Симашки, правивший приблизительно в 1925 — 1900 годах до н. э.